Fürst Emanuel von Liechtenstein (* 3. Februar 1700 in Wien; † 15. Januar 1771 ebenda) war Obersthofmeister der Kaiserin Amalie Wilhelmine.

Leben 
Seine Eltern waren der Fürst Philipp Erasmus von Liechtenstein  (* 11. September 1664; † 11. Januar 1704) und dessen Ehefrau, die Gräfin Christiane Therese von Löwenstein-Wertheim (* 12. Oktober 1665; † 4. April 1730). Sein Bruder war der kaiserlicher Feldmarschall Josef Wenzel von Liechtenstein.

Er ging in österreichische Kriegsdienste und kam in das Dragoner-Regiment Bayreuth, wo er bis 1722 zum Hauptmann aufstieg. Anschließend schloss er sich dem Malteser-Orden an und reiste am 21. Mai 1723 nach Malta. Als seine Linie auszusterben drohte, kehrte er zurück und heiratete im Januar 1726. Später schloss er sich dem Kürassier-Regiment Prinz Eugen an. Zwischen 1730 und 1732 wurde er Oberstleutnant, verließ aber dann das Militär und wurde Obersthofmeister der Kaiserin Amalie Wilhelmine sowie Geheimer Rat.
1749 erhielt er den Orden vom Goldenen Vlies (Nr. 721). 

Bereits 1722 war klar, dass Josef Wenzel keine Erben haben würde, daher wurde zwischen den Brüdern ein Erbvertrag geschlossen. Nach dem Tod von Johann Anton († 1724) erbte er die Herrschaft Lipto Ujvar im Komitat Liptau. Da der Fürst ein Jahr vor seinen Bruder starb, erbte sein ältester Sohn.

Familie 
Liechtenstein heiratete am 14. Januar 1726 in Wien die Gräfin Maria Antonia von Dietrichstein-Weichselstädt (* 10. September 1706; † 7. Januar 1777). Das Paar hatte mehrere Kinder:
 Franz de Paula Joseph I. Johann Nepomuk Andreas (* 19. November 1726; † 18. August 1781), ab 1772 Fürst von und zu Liechtenstein ⚭ 1750 Gräfin Marie Leopoldine von Sternberg (* 11. Dezember 1733; † 27. Juni 1809)
 Karl (Karl Borromäus) Michael Joseph (* 29. September 1730; † 21. Februar 1789) ⚭ 1761 Prinzessin Marie Eleonore zu Oettingen-Oettingen  (* 7. Juli 1745; † 26. November 1812) -> Begründer der Karlischen Linie († 1908)
 Philipp Joseph Franz Maria (* 8. September 1731; † 6. Mai 1757), gefallen als Oberstleutnant bei Prag
 Emanuel Joseph Bartholomäus Antonis (* 24. August 1732; † 20. Dezember 1738)
 Johann Joseph Simplicius (* 2. März 1734; † 18. Februar 1781), Feldmarschall-Lieutenant
 Anton Joseph Johannes Achatius (* 22. Juni 1735; † 6. Mai 1737)
 Joseph Wenzel Ladislaus (* 28. Juni 1736; † 20. März 1739)
 Maria Amalia Susanna (* 11. August 1737; † 20. Oktober 1787) ⚭ 1754 Fürst Johann Sigismund Friedrich von Khevenhüller-Metsch (* 23. Februar 1732; † 15. Juni 1801), 2. Reichsfürst von Khevenhueller-Metsch
 Maria Anna Theresia (* 15. Oktober 1738; † 29. Mai 1814) ⚭ 1754 Graf Emanuel Philibert von Waldstein (* 2. Februar 1731; † 26. Mai 1775) auch (22. Mai 1775)
 Franziska Xaveria Maria (* 27. November 1739; † 17. Mai 1821) ⚭ 1755 Fürst Charles Joseph Lamoral von Ligne (* 23. Mai 1735; † 13. Dezember 1814)
 Maria Christina Anna (* 1. September 1741; † 30. April 1819) ⚭ 1761 Graf Franz Ferdinand Kinsky von Wchinitz und Tettau (* 8. Dezember 1738; † 7. April 1806),  Generalmajor
 Maria Theresia Anna (* 1. September 1741; † 30. Juni 1766) ⚭ 1763 Graf Karl Hieronymus Pálffy von Erdöd (* 1. Oktober 1735; † 25. Mai 1816), 1. Fürst von Palffy, Hofkanzler
 Josef Leopold Sebastian Emanuel (* 21. Januar 1743; † 31. Dezember 1771)

Literatur 
 
 Geschichte des fürstlichen Hauses Lichtenstein, Band 3, S. 232f

Weblinks 
 
 Liechtenstein bei www.angelfire.com

Geheimrat
Kämmerer (Habsburgermonarchie)
Militärperson (österreichische Habsburger)
Titularfürst (Liechtenstein)
Familienmitglied des Hauses Liechtenstein
Ritter des Malteserordens
Liechtenstein, Emanuel von
Person (Wien)
Geboren 1700
Gestorben 1771
Mann